Merope () bzw. Mérope bezeichnet

griechische Mythologie:

 Merope (Tochter des Helios), Schwester des Phaethon
 Merope (Tochter des Okeanos), eine Okeanide, Mutter des Phaeton
 Merope (Tochter des Atlas), eine der sieben Plejaden, Gattin des Sisyphos
 Merope (Gattin des Polybos), Pflegemutter des Ödipus
 Merope (Gattin des Megareus), Mutter des Hippomenes
 Merope (Tochter des Kypselos), Mutter des Kresphontes
 Merope (Tochter des Oinopion), wurde von Orion vergewaltigt
 Merope (Tochter des Erechtheus), Mutter des Daidalos
 Merope (Tochter des Pandareos), wurde von den Harpyien geraubt
 Merope (Mutter des Pandareos)
 Merope (Gattin des Kreon), Mutter von Hippotes und Glauke

Astronomie:
 Merope (Stern), ein Stern im Sternhaufen der Plejaden
 Merope-Nebel (NGC 1435), ein Reflexionsnebel in den Plejaden
 Barnards Merope-Nebel (IC 349), ein Reflexionsnebel in den Plejaden
 (1051) Merope, ein Asteroid des Hauptgürtels

Kunst:
 Merope (Opernfigur), Hauptfigur in der Oper L’oracolo in Messenia von Antonio Vivaldi
 Merope (Zeno), Opernlibretto von Apostolo Zeno
 Merope (Maffei), Tragödie von Scipione Maffei von 1713
 Mérope (Voltaire), Tragödie von Voltaire von 1743
 Mérope (Pierre Clément), Theaterstück von Pierre Clément von 1749

Sonstige:
 in der antiken Geographie ein alter Name der Insel Kos
 Merope Gaunt, in den Harry-Potter-Romanen die Mutter von Tom Riddle, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Merope Gaunt